Појам Фатих може се односити на:

 Фатих - централна градска општина у Истанбулу
 Фатих (ТВ серија) - турска телевизијска серија из 2013. године